Tower City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Tower City (North Dakota)
Tower City (Pennsylvania)